Proba de sabie masculin la Campionatul Mondial din 2014 s-a desfășurat pe 18 iulie la Kazan, turul preliminar fiind organizat pe 15 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Prima secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Kim Jung-hwan
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Ahmed Amr
| RD1-score02 = 9

| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Seppe van Holsbeke
| RD1-score03 = 9
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Tamás Decsi
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  = {{Nowrap| Aliaksandr Buikevici}}
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Low Ho Tin
| RD1-score06 = 8

| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Benjamin Igoe
| RD1-score07 = 6
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Nikolai Kovaliov
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Aldo Montano
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Dmîtro Boiko
| RD1-score10 = 6

| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Mojtaba Abedini
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  James Honeybone
| RD1-score12 = 10

| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Vincent Anstett
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  = 
| RD1-score14 = 13

| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Vu Thanh An
| RD1-score15 = 3
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  =  Luigi Samele
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Kim Jung-hwan
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Tamás Decsi
| RD2-score02 = 3

| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  = 
| RD2-score03 = 11
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Nikolai Kovaliov
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Aldo Montano
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 41
| RD2-team06  =  Mojtaba Abedini
| RD2-score06 = 8

| RD2-seed07  = 25
| RD2-team07  =  Vincent Anstett
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  =  Luigi Samele
| RD2-score08 = 11

| RD3-seed01  = 1
| RD3-team01  =  Kim Jung-hwan
| RD3-score01 = 12
| RD3-seed02  = 16
| RD3-team02  = {{Nowrap| Nikolai Kovaliov}}
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Aldo Montano
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 25
| RD3-team04  =  Vincent Anstett
| RD3-score04 = 5

| RD4-seed01  = 16
| RD4-team01  =

A 2-a secțiune 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  José Quintero
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Matyas Szabo
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Eli Dershwitz
| RD1-score04 = 14

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Iliia Mokrețov
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Adam Skrodzki
| RD1-score06 = 8

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Oh Eun-seok
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Csanád Gémesi
| RD1-score08 = 11

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Max Hartung
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Evgenii Stațenko
| RD1-score10 = 5

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Tan Sheng
| RD1-score11 = 12
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Dmîtro Pundîk
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Farzad Baher
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Boladé Apithy
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Maxence Lambert
| RD1-score15 = 11
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Enrico Berrè
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 37
| RD2-team02  =  Matyas Szabo
| RD2-score02 = 10

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Iliia Mokrețov
| RD2-score03 = 6
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  =  Oh Eun-seok
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Max Hartung
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Dmîtro Pundîk
| RD2-score06 = 14

| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Boladé Apithy
| RD2-score07 = 10
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Enrico Berrè
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 53
| RD3-team02  =  Oh Eun-seok
| RD3-score02 = 13

| RD3-seed03  = 13
| RD3-team03  =  Max Hartung
| RD3-score03 = 15
| RD3-seed04  = 4
| RD3-team04  =  Enrico Berrè
| RD3-score04 = 11

| RD4-seed01  = 5
| RD4-team01  =

A 2-a jumătate

A 3-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Áron Szilágyi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Mathias Willau
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Sandro Bazadze
| RD1-score03 = 15
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  = 
| RD1-score04 = 13

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Nicolas Limbach
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Jacub Ocinski
| RD1-score06 = 6

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Renzo Agresta
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Kamil Ibraghimov
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Daryl Homer
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Shaul Gordon
| RD1-score10 = 11

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Alin Badea
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Ricardo Bustamante
| RD1-score12 = 5

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Benedikt Wagner
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Fernando Casares
| RD1-score14 = 14

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Sun Wei
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Gu Bon-gil
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Áron Szilágyi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 35
| RD2-team02  =  Sandro Bazadze
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =

A 4-a secțiune
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Marco Miguel Garcia
| RD1-score02 = 12

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Ziad Elsissy
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Jeff Spear
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Andrii Iahodka
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Eliecer Romero
| RD1-score06 = 7

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  András Szatmári
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Aleksei Iakimenko
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Nicolas Rousset
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Abraham Rodriguez
| RD1-score10 = 3

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Hector Florencia
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Valeri Priiomka
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Won Woo-young
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ali Pakdaman
| RD1-score14 = 10

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Iulian Teodosiu
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  = {{Nowrap| Veniamin Reșetnikov}}
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Jeff Spear
| RD2-score02 = 14

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Andrii Iahodka
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Aleksei Iakimenko
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Nicolas Rousset
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Valeri Priiomka
| RD2-score06 = 11

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Won Woo-young
| RD2-score07 = 15
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  = 
| RD2-score08 = 12

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD3-score01 = 6
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  = {{Nowrap| Aleksei Iakimenko}}
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 15
| RD3-team03  =  Nicolas Rousset
| RD3-score03 = 6
| RD3-seed04  = 31
| RD3-team04  =  Won Woo-young
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 10
| RD4-team01  =

Referințe
 Senior sabre masculin  pe fencingworldwide.com

Campionatul Mondial de Scrimă din 2014